Frédo Gardoni (1902-1976) – compositore svizzero
 Karolina Zalewska-Gardoni (n. 1984) – giocatrice di pallamano polacca
 Italo Gardoni (1821-1882) –  tenore italiano naturalizzato inglese
 Piero Gardoni (1934-1994) –  calciatore italiano